Торуньский договор:
 Первый Торуньский мир (1411) — мир между Тевтонским орденом и союзниками Польшей и Литвой после поражения ордена в Грюнвальдской битве 1410 года;
 Второй Торуньский мир (1466) — мир между Тевтонским орденом и Польским королевством завершивший Тринадцатилетнюю войну 1454—1466;
 Торуньский союзный договор (1709) — комплект из 2-х договоров, заключенных 20 октября 1709 года между Россией и Саксонией и подписаные Петром I и Августом II в ходе Северной войны, возобновлявшие союз данных государств.